Il nome di Paul Colin può riferirsi alle seguenti persone:

Paul Colin (1892-1985), cartellonista pubblicitario e grafico francese.
Paul Colin (1895-1943), giornalista belga.
Paul Colin (1920-), scrittore francese.